Ойнас () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Ойнас, Александр (1887—1942) — эстонский политический, государственный и общественный деятель.
 Ойнас, Феликс (1911—2004) — эстонский и американский фольклорист и лингвист.
 Ойнас, Янне (род. 1973) — финский футболист.